Overlach

ist der Name von

 Helene Overlach  (1894–1983), deutsche Politikerin (KPD)
 Johann Overlach (Johannes Overlach; 1625–1690), deutscher Kaufmann, Kommunalpolitiker, Stadthauptmann, Stadtkämmerer und Senior

steht für

 Overlachsches Haus, ein 1663 erbautes und in den 1880er Jahren versetztes Renaissance-Gebäude in Hannover